Adou Elenga (1926-1981), un chanteur, auteur-compositeur-interprète et guitariste congolais ;
 Kekelly Elenga (1991-), une basketteuse française.